Ourtzagh är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taounate och regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Ourtzagh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ourtzagh är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Ourtzagh ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Jebel Messaoud,  meter över havet,  km sydost om Ourtzagh. Runt Ourtzagh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Galaz,  km öster om Ourtzagh. Trakten runt Ourtzagh består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate